Gostner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gostner (1920–1962), Mitglied des Befreiungsausschusses Südtirol
 Manuela Gostner (* 1984), italienische Autorennfahrerin
 Martin Gostner (* 1957), österreichischer bildender Künstler

Siehe auch:

 Costner
 Kostner